Антон од Саксоније (Дрезден, 27. децембар 1755 – Дрезден, 6. јун 1836) је био краљ Саксоније. Био је син Фридиха Кристијана и Марије Антоније од Баварске.

Породично стабло 

Рођени 1755.
Умрли 1836.
Краљеви Саксоније
Династија Ветин